Роксана Дюран (; род. 27 января 1993, Париж, Франция) — французская и австрийская актриса театра, кино и телевидения. Её мать австрийского происхождения, отец — испанского. Девочку назвали Роксаной в часть персонажа из фильма «Сирано де Бержерак». Дюран училась в театральной школе Théâtre Irène de Crozefon и на Курсах Флоран, после чего дебютировала в возрасте 14 лет в картине Михаэля Ханеке «Белая лента», удостоенной Золотой пальмовой ветви. В дальнейшем появилась в таких фильмах, как «Монах», «17 девушек», «Михаэль Кольхаас», «Мария — королева Шотландии», «Я дышу», «Семейство Белье» и «Паула». Исполнила одну из ведущих ролей в телесериале «Ривьера». Также работает в театре. В 2012—2013 годах она играла главную роль в пьесе «Дневник Анны Франк».

Актриса известна своей запоминающейся внешностью: у неё «стройная фигура, тонкие черты лица, перламутровый цвет лица и тёплые темно-рыжие волосы». В 2015 году она была номинирована на премию «Мольер» за работу в пьесе Les Cartes du Pouvoir.

Примечания 

Дети-актёры Франции
Киноактрисы Франции‎
Киноактрисы Австрии